Berlanga de Duero är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Berlanga de Duero ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Berlanga de Duero är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Berlanga de Duero. Runt Berlanga de Duero är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Berlanga de Duero är det största samhället i trakten. Trakten runt Berlanga de Duero består till största delen av jordbruksmark. 

Castillo de Berlanga de Duero är ett slott beläget i staden. Byggandet av slottet började på 1000-talet, när muslimerna använde fästningen och byggde på den på 1100-talet under Al-Andalus. Efter att Kastilien återerövrades av de kristna i mitten av 1200-talet utökades slottet ytterligare med en ringmur. På 1500-talet byggdes ett palats för hertigen av Frías inom murarna.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Bilder

Externa länkar

Orter i Kastilien och Leon